Indo-Europeanen; de sprekers van het proto-Indo-Europees, die in het 3e millennium v.Chr. in de vlakten van Kazachstan en West-Siberië leefden
Indische Nederlanders, Indo-Europeanen of Indo's; nakomelingen uit relaties tussen blanke mannen en inlandse vrouwen in het koloniale Nederlands-Indië 
Euraziaten; kinderen uit gemengd Aziatisch-westerse relaties.